One Potato, Two Potato est une formulette d'élimination anglaise (équivalente à « am stram gram »). Elle a donné son nom à deux films : 
 One Potato, Two Potato, film américain de Larry Peerce (1964) ;
 One Potato, Two Potato, film documentaire britannique de Leslie Daiken sur les jeux extérieurs pour enfants (1957).